200 meter individuel medley for kvinder under sommer-OL 2012 fandt sted 30. og 31. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Heats

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Reference 

200m medley kvinder
Svømning for kvinder